Па́трик Джон Конно́тон (; ) — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
В мае 1965 года подписал любительский контракт с «Манчестер Юнайтед», а в октябре 1966 года подписал профессиональный контракт. Долгое время играл за молодёжную и резервную команды клуба. В 1967 и 1968 году сыграл 3 матча за юношескую сборную Англии. В сентябре 1969 года отправился в аренду в «Галифакс Таун», сыграв за клуб 2 матча. В октября 1971 года по апрель 1972 года играл за «Торки Юнайтед» на правах аренды (25 матчей).

В основном составе «Манчестер Юнайтед» Коннотон дебютировал только 4 апреля 1972 года в матче Первого дивизиона против «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэмолл Лейн». Матч завершился вничью со счётом 1:1. Сыграл два следующих матча «Юнайтед» в чемпионате — против «Лестер Сити» 8 апреля (поражение со счётом 0:2) и против «Манчестер Сити» 12 апреля (поражение со счётом 1:3). После этого в основном составе «Юнайтед» не появлялся, и в октябре 1972 года был продан в «Шеффилд Юнайтед» за 15 тысяч фунтов.

С октября 1972 по май 1974 года выступал за «Шеффилд Юнайтед». В сезоне 1972/73 не появлялся в основном составе «клинков», а в сезоне 1973/74 провёл за команду 12 матчей в Первом дивизионе.

В мае 1974 года перешёл в клуб Третьего дивизиона «Порт Вейл». В сезоне 1974/75 провёл за команду 47 матчей; в 1975 году болельщики клуба признали его лучшим игроком года. Выступал за клуб до 1980 года, сыграв 218 официальных матчей.

В 1980 году стал игроком клуба «Олтрингем». В сезоне 1979/80 помог команде выиграть чемпионский титул Альянс-премьер-лиги. В том же сезоне сыграл в финале Кубка лиги Конференции, где «Олтрингем» проиграл клубу «Нортуич Виктория». Однако в сезоне 1980/81 команда, в которой он провёл все без исключения официальные матчи, вновь выиграла Альянс-премьер-лигу, а также Кубок лиги Конференции, обыграв в финальном матче «Кеттеринг Таун». В сезоне 1981/82 «Олтрингем» занял только 11-е место в Альянс-премьер-лиге, однако смог выиграть , обыграв в финальном матче клуб «Ранкорн». В 1982 году помог «Олтрингему» дойти до финала Трофея ФА, в котором его команда уступила «Энфилду» на стадионе «Уэмбли». По окончании сезона 1981/82 объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Всего провёл за «Олтрингем» 127 матчей, 47 из которых сыграл «всухую».

Умер 12 ноября 2022 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 Олтрингем
 Чемпион Альянс-премьер-лиги: 1979-80, 1980/81
 Обладатель Кубка лиги Конференции: 1981
 Финалист Кубка лиги Конференции: 1980 1980
 Обладатель Большого кубка Чешира: 1982
 Финалист Трофея ФА: 1982

 Личные достижения
 Игрок года футбольного клуба «Порт Вейл»

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Торки Юнайтед»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Олтрингем»